Autostrada A39 (Niemcy)
 Autostrada A39 (Portugalia)